Уолтер «Уолт» Рафаэль Хаззард-младший (, 15 апреля 1942, Уилмингтон, Делавэр, США — 18 ноября 2011, Лос-Анджелес, Калифорния, США), также известный как Махди Абдул-Рахман () — американский профессиональный баскетболист и тренер. В составе национальной сборной США по баскетболу стал олимпийским чемпионом 1964 года в Токио.

Университет Калифорнии 
После окончания школы Овербрук в Филадельфии (штат Пенсильвания), Хаззард поступил в университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, где стал одним из ключевых игроков университетской баскетбольной команды. В своём дебютном сезоне его команда смогла впервые в своей истории выйти в Финал четырёх в 1962 году, где проиграла в полуфинале будущему чемпиону «Цинциннати Беаркэтс».

В сезоне 1963/64 УКЛА не проиграла ни одной игры, во многом благодаря Хазарду, Гейлу Гудричу и тренеру команды Джону Вудену. В итоге, его команда стала чемпионом NCAA, а Хаззард был назван Associated Press самым ценным игроком. Он также был выбран во всеамериканскую сборную и был назван Игроком года среди студентов Американской ассоциацией спортивных журналистов. В 1996 году номер 42, под которым Уолт выступал за университет был закреплён и вывешен в «Pauley Pavilion», однако Хаззард разрешил его использовать Кевину Лаву.

Хазард был включён в национальную баскетбольную команду для участия в летних Олимпийских играх 1964 года, на которых он завоевал золотую медаль.

Профессиональная карьера 
Хаззард был выбран как территориальный выбор клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 1964 года. Он также выступал за клубы «Сиэтл Суперсоникс», «Атланта Хокс», «Баффало Брейвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». В сезоне 1973/74 он вернулся в «Суперсоникс», где провёл свой последний сезон.

Карьера тренера 
В 1984 году он вернулся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где занял пост тренера баскетбольной команды. В том же году он был включён в зал Славы УКЛА. За 4 сезона руководства, его команда победила в 77 играх из 125. В сезоне 1984/85 «УКЛА Брюинс» выиграли чемпионский титул NIT. В сезоне 1986/87 «УКЛА Брюинс» выиграли регулярный чемпионат конференции Pac-10, а позже и турнир Pacific-10.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 USBWA List of All-Americans
 1964 Oscar Robertson Trophy
 Статистика выступлений на Олимпиаде 1964 на сайте sports-reference.com 
 Статистика выступлений в НБА на сайте basketball-reference.com

Баскетболисты США
Родившиеся в Уилмингтоне (Делавэр)
Умершие в Лос-Анджелесе
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе